Ženská čtyřhra Porsche Tennis Grand Prix 2021 probíhala ve druhé polovině dubna 2021. Do deblové soutěže stuttgartského tenisového turnaje hraného na antuce v hale nastoupilo šestnáct dvojic. V sezóně 2020 byl turnaj zrušen kvůli pandemii covidu-19. Obhájcem titulu z roku 2019 byl německý pár Mona Barthelová a Anna-Lena Friedsamová, který vyřadilo ukrajinsko-rumunské duo Nadija Kičenoková a Ioana Raluca Olaruová
 
Vítězkami se staly Australanka Ashleigh Bartyová s Američankou Jennifer Bradyovou, které ve finále zdolaly americké turnajové jedničky Desirae Krawczykovou a Bethanii Mattekovou-Sandsovou. Po dvousetovém průběhu 6–4 a 5–7 rozhodl až supertiebreak poměrem míčů [10–5]. Obě šampionky si do žebříčku WTA připsaly 470 bodů a získaly premiérovou společnou trofej. Bartyová na okruhu WTA Tour vybojovala jedenáctý deblový titul a pro Bradyovou to bylo první takové turnajové vítězství. Bartyová navíc ovládla i stuttgartskou dvouhru, což se naposledy před ní podařilo Lindsay Davenportové v roce 2001.

Nasazení párů 
  Desirae Krawczyková /  Bethanie Matteková-Sandsová (finále)
  Sü I-fan /  Čang Šuaj (čtvrtfinále)
  Hayley Carterová /  Luisa Stefaniová (1. kolo)
  Ljudmila Kičenoková /  Jeļena Ostapenková (1. kolo)

Pavouk

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 

Porsche Tennis Grand Prix
Tenis v Německu v roce 2021
WTA Tour 2021